Meano puede hacer referencia a:

 Meano, concejo del municipio de Lapoblación, en Navarra, España;
 Vittorio Meano o Víctor Meano (1860-1904), arquitecto italiano nacido en Susa.